Miejsca:
 Autostrada D2 (Czechy) 
 Autostrada D2 (Słowacja)
Inne:
 D², Deuter
 Char D2 – czołg francuski

Zobacz też